CLP steht als Kürzel für:

 Chilenischer Peso, die Währung von Chile (ISO-4217-Code)
 CLP (Programmiersprache)
 China Light and Power Company, chinesischer Energieversorger, siehe CLP Group
 City-Light-Poster, ein Werbeträger
 Classification, Labelling and Packaging of Chemicals, EU-Chemikalienverordnung, siehe Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
 Landkreis Cloppenburg, in Deutschland (Kfz-Kennzeichen) 
 Country Liberal Party, australische Partei

Siehe auch:

Abkürzung